Jezus-moslims, ook wel moslims voor Jezus genoemd, zijn mensen die enerzijds in Jezus Christus geloven zoals Jezus beleden wordt binnen het christendom, maar zich anderzijds moslim blijven noemen en zich houden aan regels en gebruiken binnen de islam. De Jezus-moslims houden zich bijvoorbeeld wel aan de ramadan en het moskeebezoek, maar geven dit een Bijbelse betekenis. Zo wordt de islamitische geloofsbelijdenis bijvoorbeeld veranderd in 'Er is geen godheid dan God, en Jezus is de Weg'.  De meeste moslims beschouwen de Jezus-moslims niet als moslim. Het lijkt op een mengvorm van christendom en islam die ontstond in Lagos, Nigeria en die wel chrislam genoemd wordt.

Het merendeel van de Jezus-moslims bevindt zich buiten Europa, in omgevingen met de islam als overheersende godsdienst. Meestal zijn ze in dorpen te vinden, vooral in Libanon, hoewel er in Engeland, Duitsland en Nederland ook enkelen wonen. Een van de redenen dat de "bekeerlingen" zich geen christen willen noemen is mogelijk het feit dat het christendom in de islamitische wereld vaak een negatieve associatie oproept met het seculiere, goddeloze Westen. 

In de islam is Jezus (in het Arabisch: Isa) een profeet en volgens een aantal moslims ook al-masih (de messias). Jezus zal volgens een islamitische traditie terugkomen bij de Omajjadenmoskee. Hierbij is vaak onduidelijk of Jezus de messias zelf is of dat Jezus bij zijn terugkeer de messias meebrengt, want hierover bestaan verschillende overleveringen. In dit licht is het goed te weten dat Mohammed slechts als mens wordt gezien en dus niet zal terugkeren. Ook de kruisdood zoals deze volgens de christenen zou hebben plaatsgevonden wordt binnen de islam afgewezen, omdat een profeet niet door mensenhanden omgebracht kan worden. 

De reacties vanuit het christendom op de 'Jezus-islam' variëren sterk. Vanuit sommige kringen wordt de stroming positief bezien als goede ontwikkeling binnen de islam, vanuit behoudende christelijke kringen wordt de variant juist gezien als een heidense of syncretische religie.

Literatuur
 Moslims voor Jezus, een evangelikale (on)mogelijkheid, doctoraalscriptie J. Hansum, Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel, september 2005''

Zie ook
 Messiasbelijdende Joden

Christelijke stroming
Islamitische stroming